А́тропос, или Атропа ( «неотвратимая»), также Айса, — старшая из трёх мойр — богинь судьбы (греческая мифология). Атропа перерезает нить жизни, которую прядут её сёстры. Неумолимая, неотвратимая участь (смерть).
В её честь назван астероид (273) Атропа (), открытый 8 марта 1888 года австрийским астрономом Иоганном Пализой в Венской обсерватории.
Платон в диалоге «Государство», где изображены мойры, сделал их богинями, поющими о настоящем (Клото), о прошедшем (Лахесис), о будущем (Атропос). Также в её честь был назван яд атропин.

Аналоги в других мифологиях 
В римской мифологии мойрам соответствовали парки; третья из них, исполнявшая функции Атропы, носила имя Морта (). Аналог в германо-скандинавской мифологии — Скульд (третья из норн, олицетворявшая будущее).

Кино 
 В сериале «Сверхъестественное» в 17-м эпизоде 6-го сезона мойра Атропос мешает Кастиэлю заполучить лишние 50 тысяч душ для спасения мира.
 В сериале «Легенды завтрашнего дня» в 5-м сезоне Атропос является одним из главных антагонистов, пытаясь собрать полотно судьбы, расбросанное ранее Клото по мультивселенной, но оказавшихся на одной земле после Кризиса бесконечных земель.

 В литературе: роман Стивена Кинга "Бессонница" главный антагонист романа, «маленький лысый врач», символизирующий случайную смерть. Был нанят Алым Королём с целью убить Патрика Дэнвилла; для выполнения этой задачи превратил Эда Дипно в маньяка, обрезав его «ниточку жизни», хотя Дипно был единственным человеком, не принадлежащим ни Случайности, ни Предопределенности.
 В сериале "Доктор Кто" в 3-м эпизоде 13-го сезона появился храм "Атропос", призванный сдерживать время, так как оно было беспорядочным, этим занимались Мойры. Но из-за некоторых событий, некоторые Мойры были "повреждены" и время вырывалось на свободу.

Видеоигры 
В видеоигре God of War 2 Атропос наряду с Клото и Лахесис является одним из боссов.
Также Атропос в более ярком и открытом обличии присутствует в игре Goddess Era как игровой герой и на экране жертвы богинь. 

В видеоигре Returnal Атропос - название планеты, с которой пытается выбраться главная героиня.

Примечания

Литература 
 
 
 

Мойры
Боги по алфавиту